Le début est ce par quoi quelque chose commence, il s'oppose à la fin.
Les débuts sont, au théâtre, les premières apparitions d'un artiste sur les planches.
 Début de Soirée, un groupe de rock,
 Un début dans la vie, un roman,

Patronymes 
 Didier Début (1824-1893), sculpteur français.
 Marcel Debut (1865-1933), sculpteur français.

Voir aussi 
 Debut
 Débuts